Die Primeira Divisão 1976/77 war die 43. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. September 1976 und endete am 29. Mai 1977.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 23. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1976-77 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1976/77